Rensing ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Rensing (1932–2013), deutscher Zoologe
 Marc Rensing (* 1974), deutscher Filmregisseur
 Michael Rensing (* 1984), deutscher Fußballtorhüter
 Otto Rensing (* 1962), deutscher Autorennfahrer
 Sarah Rensing (* 1988), deutsche Popsängerin, siehe LaVive
 Theodor Rensing (1894–1969), deutscher Historiker und Denkmalpfleger

Rensing ist außerdem ein Ortsteil der Stadt Kellinghusen im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein.